

Automobilismo 
 Brawn GP – costruttore britannico di Formula 1, con sede a Brackley, nel Northamptonshire
 Brawn BGP 001 – vettura di Formula 1

Persone 
 Anna Livia Julian Brawn – autrice e traduttrice inglese
 Billy Brawn – calciatore britannico
 Ross Brawn – ingegnere e dirigente sportivo britannico

Pagine correlate 
 Brains and Brawn